Les tableaux ci-dessous contiennent les données de la Direction générale des aéroports publics (DHMI) de 2007 à 2017 sur les aéroports les plus fréquentés de Turquie par trafic total de passagers, y compris des informations sur les passagers internationaux, domestiques et en transit.
Istanbul est l'un des plus grands pôles aéronautiques du monde, avec deux aéroports internationaux, pouvant accueillir  en 2014   L'Aéroport international Atatürk, qui a accueilli environ  de passagers en 2015, est le troisième aéroport international en importance et le cinquième plus actif en Europe.  Le deuxième aéroport d'Istanbul , l'aéroport Sabiha Gökçen , qui a accueilli plus de  de passagers en 2014, est l'un des aéroports à la croissance la plus rapide en Europe.  Le troisième aéroport prévu à Istanbul est en construction, avec une capacité prévue de  de passagers, pour ouvrir le  dans le nord d'Istanbul, sur la côte de la mer Noire .

En graphique

En liste

Notes et références 

Turquie